Nagy Ervin (1943) labdarúgó (Tatabánya, MTK, Dunaújváros), Nagy Ervin színész édesapja
 Nagy Ervin (1945) sakkozó, orvos
 Nagy Ervin (1950) építész 
 Nagy Ervin (1976) színész 
 Nagy Ervin (1977) filozófus, politikus
 Nagy Ervin (1995) sportoló, freestyle labdarúgó